Fredrik von Köhler, född 13 december 1728 och död 25 juli 1810, var en svensk friherre och landshövding.

von Köhler var son till översten friherre Johan Didrik von Köhler och hans hustru Johanna Margareta Ehrenstrahl, vars mor var en Adlersköld. von Köhler blev volontär vid fortifikationen 1743, och fänrik vid garnisonsregementet i Göteborg 1746. Han blev löjtnant vid samma regemente 1750, stabskapten samma år och befordrad till kapten 1756. Han blev sekundmajor 1766, riddare av svärdsorden 1767, och 1768 premiärmajor. 1774 blev von Köhler befordrad till överstelöjtnant och bataljonschef vid Kalmar regemente. 1788–1790 fungerade han som vice landshövding i Kalmar län. Han befordrades även 1789 till överste, och erhöll slutligen 1797 avsked med generalmajors karaktär. Han avled ogift 1810 på Skramstads boställe i Gamleby socken.

Källor
 Gustaf Elgenstierna, Svenska adelns ättartavlor, Stockholm 1928
Gabriel Anrep, Svenska adelns Ättar-taflor

Födda 1728
Avlidna 1810
Män
Landshövdingar i Kalmar län
Svenska militärer under 1700-talet
Svenska generaler
Riddare av Svärdsorden